MercedesCup 2014 — это 37-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 7 по 13 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Фабио Фоньини
 в парном разряде —  Факундо Багнис и  Томас Беллуччи

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал прошлогодний победитель соревнований Фабио Фоньини (№ 15 в мире на тот момент). Итальянцу не удалось защитить свой титул, в полуфинале его обыграл испанец Роберто Баутиста Агут, который в итоге стал победителем на турнире. В основном соревновании приняли участия два россиянина. Михаил Южный, который был на турнире вторым сеянным в итоге сумел дойти до полуфинала. Также на турнир через квалификацию пробился Филипп Давыденко и в итоге дошёл до второго раунда.

В парном турнире победителями стали Матеуш Ковальчик и Артём Ситак. Прошлогодние победители Факундо Багнис и Томас Беллуччи не защищали свой титул, но Багнис принял участие в соревнованиях. Совместно с итальянским теннисистом Марко Чеккинато он выбыл уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роберто Баутиста Агут обыграл  Лукаш Росол со счётом 6-3, 4-6, 6-2.
 Баутиста Агут выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Росол сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Матеуш Ковальчик /  Артём Ситак обыграли  Гильермо Гарсию-Лопеса /  Филиппа Освальда со счётом 2-6, 6-1, [10-7].
 Ковальчик и Ситак выигрывают свой дебютный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 MercedesCup
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2014

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Германия
Теннис
Июль 2014 года
2014